Гесалас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эстелья-Орьенталь. Занимает площадь 76,82 км². Население — 472 человека (на 2006 год). Расстояние до административного центра провинции — 35 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Guesálaz

Муниципалитеты Наварры